WWE SmackDown vs. Raw 2011 — компьютерная игра 2010 года разработанная компанией Yuke’s в жанре «файтинг». Издателем игры выступает американская компания THQ.

Геймплей 
Одним из главных изменений в игре стало внедрение нового физического движка, который позволяет объектам выглядеть более реалистично. Например, таким объектам, которые задействованы в матче Tables, Ladders and Chairs. Теперь столы ломаются от любого воздействия игрока на них (в прошлых частях сломать стол можно было только заполнив специальную «шкалу» и использовав финишер). Внутри и снаружи ринга лестницы можно разместить на канатах в качестве трамплина, чтобы выполнить diving-атаку или быстро взобраться на другую лестницу.

Претерпел изменения и матч «Ад в клетке». Была удалена дверь клетки, и теперь из неё можно выйти только если сломать одну из её частей (с помощью финишера). В этом матче также добавили ступеньки к рингу и возможность доставать из-под ринга различное оружие (стулья, кувалды и т. д.), чего в предыдущих частях не было.

Впервые со времён игры WWE SmackDown! Shut Your Mouth, игрок может свободно перемещаться по закулисным аренам в режиме «Road to WrestleMania», хотя возможность перемещаться по ним во время боя так и не вернулась в серию. Управление было слегка модифицировано чтобы сделать игровой процесс более насыщенным и активным. Так, если игрок и его оппонент одновременно используют захват, то появиться QTE, в процессе которого игроку предстоит быстро нажимать определённую кнопку, чтобы продолжить захват и выполнить приём. Добавлены приёмы, которые можно использовать только тогда, когда противник находится в неустойчивом состоянии.

Список бойцов 

 Батиста
 Биг Шоу
 Чаво Герреро
 Крис Джерико
 Кристиан
 СМ Панк
 Коди Роудс
 Дэвид Харт Смит
 Дольф Зигглер
 Дрю Макинтайр
 Друид (вымышленный персонаж, олицетворяющий души тех, кого побеждал Гробовщик на Реслмании)
 Эдж
 Эван Борн
 Езекиел Джексон
 Финли
 Голдаст
 Джек Сваггер
 Джейк Робертс
 Джимми Снука
 Джон Сина
 Джон Моррисон
 JTG
 Кейн
 Кофи Кингстон
 Люк Гэллоуз
 Марк Генри
 Мэтт Харди
 Майк Нокс
 Миз
 Винс Макмэн
 Монтел Вонтавиус Портер
 Примо
 Рэнди Ортон
 Рей Мистерио
 Рикки Стимбот
 Роб Ван Дам
 Скала
 R-Truth
 Сантино Марелла
 Шад Гаспард
 Шон Майклз
 Шеймус
 Шелтон Бенджамин
 Стив Остин
 Тед Дибиаси
 Терри Фанк
 Triple H
 Тайсон Кидд
 Гробовщик
 Вэнс Арчер
 Владимир Козлов
 Уильям Ригал
 Йоши Тацу
 Зак Райдер
 Пол Берер и Хорнсвоггл (только как менеджеры)
 Алиша Фокс
 Бет Финикс
 Бри Белла
 Ив Торрес
 Гейл Ким
 Келли Келли
 Лейла
 Марис
 Мелина
 Мишель Маккул
 Микки Джеймс
 Наталья
 Никки Белла

Режимы 
Режим карьеры из предыдущих частей был заменён режимом «WWE Universe». В новом режиме создаются сторилайны, происходят фьюды между рестлерами, интегрируются различные кат-сцены, которые появляются до, во время или после матча.

В режим «Road to WrestleMania» была добавлена возможность свободно перемещаться по закулисным аренам, выполнять мини-квесты, взаимодействовать с другими рестлерами. В режиме есть сторилайны за Джона Сину, Рэя Мистерио, Кристиана, Криса Джерико, а также сторилайн «vs Undertaker» в котором можно играть за Кофи Кингстона, Джона Моррисона, R-Truth, Дольфа Зигглера и созданного персонажа.

В режим «создания финишера» добавили новую позицию — с угла ринга. В этой позиции можно регулировать скорость и траекторию приёма. Однако, созданный с этой позиции финишер не будет работать в матче Royal Rumble.

Отзывы 
Критики, в целом, хорошо отозвались об игре, похвалив хорошую графику, анимацию персонажей и новый режим WWE Universe, однако раскритиковали однообразность «Road to WrestleMania». Также критике подверглись новая система захватов, неточность комментариев, обнаружение столкновений и лаги в онлайн-игре.

Прочее 
В качестве музыкального сопровождения встречаются композиции «Burn It All» и «Beyond Recall» группы A Dark Halo.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Компьютерные игры 2010 года
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation Portable
Игры для Xbox 360
Игры для Wii
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры WWE
Компьютерные игры, разработанные Yuke’s
Компьютерные игры, изданные THQ